Bogdan Adamczyk (1930–2011) – polski fizyk
 Bogdan Adamczyk (ur. 1935) – polski piłkarz